L'édition 2015 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 21 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Milos Raonic remporte l'épreuve de simple, Treat Conrad Huey et Henri Kontinen celle de double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Faits marquants

Forfait 
On note le forfait de l'Espagnol Pablo Andújar.

Lauréats 
Milos Raonic remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale João Sousa.

En double, Treat Conrad Huey et Henri Kontinen remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Julian Knowle et Alexander Peya. Il s'agit du  pour chacun.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2015
Sport en Russie en 2015
Tennis en septembre 2015